Salins (Cantal), municipi francès del departament de Cantal
 Salins (Seine-et-Marne), municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Salins (Valais), municipi suís del cantó de Valais
 Salins-les-Bains, municipi francès al departament de Departament del Jura, regió de Franc Comtat 
 Salins-les-Thermes, municipi francès de la Savoia
 Senyoria de Salins, jurisdicció feudal de França
 Château-Salins ciutat francesa del departament de Mosel·la a la regió de Lorena 
 Chilly-sur-Salins municipi francès al departament del Jura 
 Districte de Château-Salins, districte del departament de la Mosel·la a la regió de Lorena 
 Feissons-sur-Salins municipi francès, al departament de Savoia